Le  Grand Prix moto d'Aragon 2012 (Gran Premio A-Style de Aragón) est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 28 au  sur le circuit Motorland Aragon devant plus de 44 746 spectateurs (81 158 sur les 3 jours).

C'est la troisième édition du Grand Prix moto d'Aragon.

Classements

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

2012
Aragon
Sport en Espagne en 2012
Sport en septembre 2012